Kantor steht für

 Kantor, Kirchenmusiker
 Chasan (Kantor), Vorbeter in der Synagoge
 Kantor (Einheit), altes Gewichtsmaß auf Sardinien
 Kantor fahndet (OT: Kántor), ungarische Krimi-Fernsehserie (1975–1976)

Kantor oder Kántor ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kantor (1923–2003), US-amerikanischer Künstler tschechischer Herkunft
 Anna Kantor (* 2004), ungarische Tennisspielerin
 Esther Kantor (* 1985), österreichische Eishockeyspielerin, siehe Esther Väärälä
 Franziska Kantor (1903–??), österreichische Malerin und Bildhauerin
 Hans Kantor (1903–??), österreichischer Langstreckenläufer
 Helene J. Kantor (1919–1993), US-amerikanische Archäologin
 Israel Kantor (1949–2006), kubanischer Musiker und Sänger
 Istvan Kantor (* 1949), kanadischer Performancekünstler und Sänger
 James Kantor (1927–1974), südafrikanischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Jean-Michel Kantor (* 1946), französischer Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Jodi Kantor (* 1975), amerikanische Journalistin und Autorin
 Julija Sorachowna Kantor (* 1972), sowjetisch-russische Philologin, Historikerin, Publizistin und Hochschullehrerin
 MacKinlay Kantor (1904–1977), US-amerikanischer Autor
 Maxim Karlowitsch Kantor (* 1957), russischer Maler und Grafiker
 Melanie Kantor (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Mickey Kantor (Michael Kantor; * 1939), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Navot Kantor (* 1991), israelischer Eishockeyspieler
 Nicolas Kantor (Nicky Kantor; * 1983), deutscher Fotograf
 Piotr Kantor (* 1992), polnischer Beachvolleyballspieler
 Robert Kántor (* 1977), tschechischer Eishockeyspieler
 Roman Kantor (1912–1943), polnischer Fechter

 Tadeusz Kantor (1915–1990), polnischer Theaterregisseur, Maler, Bühnenbildner und Kunsttheoretiker
 William Kantor (* 1944), US-amerikanischer Mathematiker
 Wjatscheslaw Mosche Kantor (* 1953), russischer Unternehmer

Siehe auch:

 Cantor